U Finskoj je dva puta Odbor za pravne poslove Finske glasovao o redefiniciji braka. Ožujka 2013. odbio ga je, a drugi put 6. srpnja 2014. usprkos pritiscima još složnije nego prvi put. Peticijom građanske inicijative zagovornika istospolnog braka Inicijativa građana od 166 tisuća potpisa finski parlament morao je raspravljati o ovom zakonu jeseni 2014. godine. 12. prosinca 2014. tijesnom većinom odobrio je zahtjev te građanske inicijative. Redefinicija je trebala stupiti na snagu u 2017. godine. U međuvremenu se promijenio sastav parlamenta i vladajuća koalicija desnog centra podupire brak kao zajednicu muškarca i žene. Radi zaštite tradicionalne obitelji i sprječavanja negativnih demografskih trendova koji bi nastali redefinicijom braka, Građanska inicijativa “Za pravi brak” je zaključno s krajem listopada 2015. prikupila više od 100.000 potpisa, tako da finski parlament mora odlučivati o odbacivanju redefinicije braka koju je prethodni saziv nepromišljeno donio. Udruga za pravi brak ističe da joj je cilj "osigurati temeljno pravo djeteta da se rodi u obitelji gdje su muškarac i žena njegovi biološki roditelji" i da je svrha je braka stvaranje obitelji, pripadanje kojoj ostvaruje opće dobro, kao i očuvanje društva. Odluči li parlament ukinuti redefiniciju, ona nikada i neće stupiti na snagu.

Izvori 

Finska
Finska